Holderhof ist der Name von Ortsteilen im deutschsprachigen Raum

Deutschland:
 Holderhof (Balingen), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg.
 Holderhof (Berlin-Lichterfelde), Reiterhof in der ehemaligen Parks Range, Berlin-Lichterfelde, Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Berlin, Berlin.
 Holderhof (Gerabronn), Wohnplatz im Stadtteil Dünsbach (Gerabronn) von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg.
 Holderhof (Hornberg), Hof im Stadtteil Niederwasser (Hornberg) von Hornberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg.
 Holderhof (Ingersheim) Wohnplatz im Ortsteil Großingersheim der Gemeinde Ingersheim (Neckar), Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg.
Österreich:
 Holderhof (Finkenberg), Einzelhof im Weiler Astegg der Gemeinde Finkenberg im Zillertal, Bezirk Schwaz, Tirol.
Schweiz:
 Holderhof (Lupfig), Einzelhof am Flugplatz Birrfeld in der Gemeinde Lupfig, Bezirk Brugg, Kanton Aargau